Ilínskoie (Iúriev-Polski), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Ilínskoie (Koltxúguino), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Ilínskoie (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia